Конкурс песни «Детское Евровидение — 2003» (, ) — 1-й конкурс песни «Детское Евровидение», который прошел 15 ноября 2003 года в столице Дании — Копенгагене.

Первое место занял 11-летний мальчик из Хорватии — Дино — с песней «Ti si moja prva ljubav», в то время как втором месте оказалась Испания, а Великобритания на третьем.

Это был первый конкурс песни Евровидение, который транслировался в широкоформатном формате 16:9 (до этого конкурс был только в 4:3). Также он стал первым конкурсом, который был выпущен на DVD (с 1980-х по 2003 год конкурс выпускался на кассетах VHS). 
Словацкий вещатель Slovenská televízia (STV) и немецкий вещатель ARD выразили заинтересованность в присоединении к конкурсу.

Формат 
Согласно правилам, все конкурсанты должны быть моложе 15-ти лет. Ведущими конкурса стали Камилла Оттесен и Реми. Одно из условий Детского конкурса песни Евровидение отличается от правил взрослого конкурса песни Евровидение — одновременно на сцене может находиться не более 8 человек, тогда как во взрослой версии конкурса — всего лишь 6 человек. Также было решено, что страна, которая выиграет конкурс, необязательно будут принимать у себя следующий, чтобы снизить давление на участников. В основном все остальные правила Детского конкурса песни Евровидение схожи с правилами взрослой версии.

Интервал-акт 
Половина времени на развлечения была представлена двумя исполнителями из Великобритании. Группа Busted исполнили «Crashed the Wedding», но Чарли Симпсон отсутствовал из-за болезни. Тем не менее на следующий день он присутствовал на радио-интервью в Великобритании, где заявил, что это ложь. Настоящая причина его отсутствия в том, что он ненавидит Евровидение. Sugababes исполнили свою песню «Hole in the Head».

Список участников

Результаты

Количество высших оценок

Комментаторы

Участвующие страны 

 Греция — Маса Фасула и Никос Франтсескакис (ERT)
 Норвегия — Стиан Барснес Стимонсен (NRK1)
 Испания — Фернандо Аргента (TVE1)
 Бельгия — Илс ван Хок и Барт Питерс (VRT TV1), Корин Булангьер (RTBF La Deux)
 Великобритания — Марк Дюрден-Смит и Тара Палмер-Томкинсон (ITV)
 Дания — Николай Молбек (DR1)
 Швеция — Виктория Диринг (SVT1)
 Нидерланды — Анжела Грутуизен (Nederland 1)
 Польша — Ярослав Кулцзицки (TVP2)
 Белоруссия — Денис Курьян (Белтелерадиокомпания)
 Хорватия  — неизвестно (HRT)
 Кипр  — неизвестно (CyBC)
 Латвия  — Карлис Стрейпс (LTV1)
 Мальта  — неизвестно (PBS)
 Северная Македония  — Миланка Рашик (MTV 1) 
 Румыния — Иоана Исопеску и Александр Нади (TVR1)

Не участвующие страны 

  Австралия  — без комментатора (SBS)
  Эстония  — неизвестно (ETV)
 Финляндия  — Хенна Ваннинен и Олави Уусивирта (YLE TV2)
  Германия  — неизвестно (KI.KA)

Другие страны 
 Финляндия — Финский вещатель Yle изначально выразил заинтересованность принять участие в конкурсе 2003 года, но позже отозвал свою заявку. Дебют так и не состоялся.
  Германия  — Изначально страна была приглашена для участия в конкурсе 2003 года, но страна отказалась от участия. В итоге дебютировала в 2020 году.
  Ирландия  — После отказа Германии и Словакии, Ирландия была приглашена к участию в конкурсе, но страна отозвала свою заявку. В итоге дебютировала в 2015 году.
  Израиль  — Страна так же была приглашена к участию в конкурсе, но отказалась от участия. В итоге дебютировала в 2012 году.
  Словакия  — Словакия была приглашена для участия в конкурсе 2003 года, но позже страна отказалась от участия. Дебют так и не состоялся.

Примечания

Ссылки 
 Детское Евровидение 2003 на официальном сайте конкурса
 Детское Евровидение 2003 на ESCKaz.com

«Детское Евровидение» по годам